Tetra er et numerisk præfiks, der heruover benyttes i flere sammenhænge:
 4 (tal)
 Tetra (fisk) – en sydamerikansk ferskvandsfisk i familien Characidae.
 TETRA (radiofoni) – trådløs kommunikationstype.

Se også 
 Tetra Pak

ca:Zelda#Tetra